ABX Air, een vrachtvervoersluchtvaartmaatschappij met als basis Wilmington, Ohio
 Albury Airport, een luchthaven, bij de Australische stad Albury, met IATA-code ABX
 ABX Logistics, een voormalige Belgische transportonderneming